Ряхов — русская фамилия. Известные носители:
 Ряхов, Анатолий Яковлевич (1929—2000) — советский военный деятель, генерал-полковник.
 Ряхов, Антон Петрович (род. 1980) — российский спортсмен, гребец на байдарках и каноэ.
 Ряхов, Иван Акимович (род. 1946) — помощник бригадира по технике колхоза им. Жданова Бугурусланского района Оренбургской области, полный кавалер ордена Трудовой Славы.

Ряхова 
 Ряхова, Надежда Владимировна (более известна под фамилией Пищулина; род. 1983) — российская гребчиха-байдарочница.